Ronov bezeichnet

Ronov, Berg in Tschechien
Ronov nad Doubravou, Stadt im Okres Chrudim, Tschechien
Ronov, Ortsteil von Ořechov, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien; siehe Ronov (Ořechov)
Ronov, Ortslage von Oskořínek, Okres Nymburk, Tschechien
Ronov nad Sázavou, Ortsteil von Přibyslav, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

siehe auch: Ronow